Grüneklee ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Grüneklee (1878–1965), deutscher Postbeamter und Präsident verschiedener Reichspostdirektionen
 Friedrich Grüneklee (1856–1936), Fechtmeister an der Albertus-Universität Königsberg
 Klaus Grüneklee (* 1938), deutscher Kirchenjurist
 Robert Grüneklee, Fechtmeister an der Georg-August-Universität Göttingen, Gründer des  Verbandes der Fechtmeister